Club sportif des cheminots, club d'athlétisme tunisien.
 Club sportif des cheminots, club de basket-ball tunisien.
 Club sportif des cheminots, club de football tunisien.
 Club sportif des cheminots, club de handball tunisien.
 Club sportif des cheminots, club de volley-ball tunisien.